Shelby

Localidades 
 Shelby (Carolina do Norte)
 Shelby (Iowa)
 Shelby (Macomb County, Michigan)
 Shelby (Mississippi)
 Shelby (Montana)
 Shelby (Nebraska)
 Shelby (Ohio)

Ficção
 Superdog - O cão de estimação do Superman, também conhecido como Krypto. 

Shelby